Ahorn steht für:
 Ahorne, Baumgattung

Ahorn ist der Name folgender Orte:
 Ahorn (Baden), Gemeinde im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Ahorn (Landkreis Coburg), Gemeinde im Landkreis Coburg in Bayern

Gemeindeteile:
 Ahorn (Gemeinde Lunz am See), Ortschaft und Katastralgemeinde von Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Ahorn (Gemeinde Bad Ischl), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Ahorn (Oberösterreich), Ortschaft und Katastralgemeinde von Helfenberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Ahorn (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Ahorn AI, Weiler in der Gemeinde Schwende AI, Kanton Appenzell Innerrhoden

Baulichkeiten:
 Schloss Ahorn in Bayern
 Burgstall Ahorn abgegangene Burg bei Ahorntal in Bayern

Berge:
 Ahornspitze, 2973 m, in den Zillertaler Alpen, Tirolterreich
 Ahorn-Alp 1140 m, in Luthern, Kanton Luzern
 Ahorn (Napfbergland), 1139 m, in Luthern, Kanton Luzern

Ahorn, Weiteres:
 Ahorn AG (vormals Ahorn-Grieneisen), Bestattungsdienstleister aus Berlin
 Ahorn-Sportpark, Sportstätte in Paderborn

Ahorn ist der Familienname folgender Person:
 Rudolf Ahorn (1890–1914), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Das Ahornblatt, kanadische TV-Serie
 Oberahorn, Unterahorn; Sieben Ahorn
 Ahörnchen und Behörnchen
 Ahorntal, Ahorn Creek
 AhornTV